Sergej Morozov (atleet)
 Sergej Morozov (wielrenner), Sovjet-Russische wielrenner, deelnemer Ronde van de Toekomst 1978 en 1979
 Sergej Morozov (bestuurder), gouverneur van Oblast Oeljanovsk